Ribeira Grande kan syfta på:

 Ribeira Grande, stad och kommun på Azoerna, Portugal
 Ribeira Grande, Kap Verde, ort på ön Santo Antão i Kap Verde
 Ribeira Grande, Kap Verde (kommun), kommun på ön Santo Antão i Kap Verde
 Ribeira Grande (vattendrag), vattendrag  på ön Santo Antão i Kap Verde
 Ribeira Grande de Santiago, kommun på ön Santiago i Kap Verde